Шавель — українське прізвище.

Відомі носії:
 Шавель Віталій Гнатович (1934 — 2011) — український кінохудожник
 Шавель Степан (1910 — 1986) — український католицький священик

Українські прізвища